Heydon (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Heydon (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk